Az őszi végeredmény Hungária, Bocskai, Újpest volt, tavasszal a Hungária négy vereséget szedett össze az Újpestnek viszont jól ment a játék és öt pont előnyel lett bajnok. A Bocskai lecsúszott a negyedik helyre.
Az utolsó Pécs-Baranya kiesett, a Bástya osztályozón búcsúzott, feljutott a Somogy FC és az Attila FC.

A III. Kerületi TVE meglepetésre a Ferencváros 4-1 es legyőzésével nyerte meg a Magyar Kupát.

Nyáron a Ferencváros és az Újpest is dél-amerikai túrán vett részt de egyiküknek sem ment jól a játék, az újpestieket még a túra tervezett vége előtt haza hívták vereségeik miatt.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Újpest Futball Club játékosai: Huba Rezső (17), Dudás Gyula (18), Fogl III-Fogoly József (19), Borsányi Ferenc (22), Köves-Kvasz János (11), Víg II János (17), Török-Ströck Albert (22), Avar István (21), Sólyom-Stoffián János (10), Vörös-Spitz Illés (21), P. Szabó Gábor (22). Játszott még: Sáros-Steiner Miklós (9), Volentik Béla (8), Aknai János (5), Kővágó Károly (5), Possák Vilmos (4), Szalay Antal (4), Kármán József (3), Ligeti-Lőwy Jenő (2), Havas János (1), Lukács István (1).

Edző: Bányai Lajos

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok